CSV Apeldoorn er en hollandsk fodboldklub fra Apeldoorn i Gelderland. I 2022 spiller klubben i hovedklasse (femte niveau i hollandsk fodbold), da den blev forfremmet fra første klasse.

udmærkelse

mesterskab 

Vierde Klasse: 1952, 1971, 1979

Derde Klasse: 1993

Tweede Klasse: 1997

Eerste Klasse: 2002, 2009, 2022

pokalturnering 

KNVB District Cup (øst): 2017 (1 of 6 regionale amatør cup konkurrencer)

Andet 

I 2010 blev CSV Apeldoorn forfremmet til Topklasse ved at rangordne tredje i Hovedklasse det pågældende år. Det blev henvist et år senere tilbage til hovedklasse

CSV Apeldoorn kvalificerede sig to gange til Dutch Cup.
I sæson 2010-11 tabte CSV Apeldoorn 0-1 i anden runde mod VV Gemert.
I sæsonen 2017-18 tabte CSV Apeldoorn 2-4 i første runde mod Willem II

liga resultater

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Official site

Fodboldklubber i Nederlandene
Etableret i 1946